Synosternus är ett släkte av loppor. Synosternus ingår i familjen husloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Husloppor
Synosternus